Меналон — греческий топоним. Может означать:

 Меналон — горы.
  — село.